Георги Палеолог ()  е византийски аристократ от края на XI век – рàнен представител на Палеолозите, притежавал титлата протоновилисим при управлението на император Алексий I Комнин.

За Георги Палеолог и неговия произход няма никакви сведения. Той се споменава единствено в регистрите на присъстващите на Влахернския събор в края на 1094 г., където е посочен с титлата протоновилисим веднага след братята Исак и Стефан Кондоствефани и преди Варда Иканат. Отхвърля се отъждествяването му с прочутия генерал Георги Палеолог, баджанак на император Алексий I, който също е споменат сред присъстващите на синода, но с титлата севаст. Не се допуска и възможността протоновилисимът Георги Палеолог да е син на севаста Георги Палеолог поради пълното съвпадение на имената им, както и поради факта, че всички деца на севаста Георги Палеолог и Анна Дукина са били удостоени с титлата севаст. Според френските изследователи Жан-Пол Шейне и Жан-Франсоа Вание най-вероятно протоновилисимът Герги Палеолог е син на неизвестен брат на Никифор Палеолог и е първи братовчед по бащина линия на севаста Георги Палеолог. Двамата автори идентифицират протоновилисим Георги Палеолог с притежателя на един съхранен печат с изображение на свети Георги от края на XI век, който е бил притежание на лице със същото име и титла.

Протоновилисим Георги Палеолог вероятно е баща на куропалата Роман, сина на Палеолог, който също е присъствал на Влахернския синод от 1094 г.

Родословие

Бележки

Източници 
 
 

Палеолози